Johann Reinhold Forster, um naturalista alemão
Edward Morgan Forster
Georg Forster
Fraser Forster
Wálter Forster
Robert Forster
Edward Forster
Benjamin Meggot Forster
Marc Forster
Thomas Furly Forster
Karlheinz Förster
Robert Förster
Johann Forster
Bernhard Förster
Gaivina-de-forster
Hugo Förster
Heinz Förster
Ludwig Forster 
Hans-Joachim Förster
Desambiguações de sobrenomes